Zebulom ou Zebulão () foi um dos doze filhos de Jacó, (o sexto de sua mulher Lea) e o fundador da Tribo de Zebulom.

Tribo

Nome e origem
O significado do nome Zebulom é incerto. Parecer ser um jogo com "" nas palavras de Lia no Gênesis 30:20, "'Deus me concedeu () excelente dote (); desta vez permanecerá comigo meu marido (), porque lhe dei seis filhos;' e lhe chamou Zebulom".

O nome aparece na forma זְבֻלוּן dezoito vezes, זְבוּלֻן vinte e seis vezes e זְבוּלוּן uma vez. (Septuaginta)  Na literatura pós bíblica o nome aparece como Zabulom (Josephus, Antiquities II.7.4) e Zaboules. (Vulgata)  Zabulom, a leitura do Novo Testamento, é aquela da Septuaginta, originada da forma grega Ζαβουλών.

Nada é conhecido, em particular, a respeito de Zebulom, exceto que Serede, Elom e Jaleel foram seus filhos, foram com Jacó para o Egito e se tornaram chefes de três famílias tribais.

Árvore genealógica 

Fundadores das tribos bíblicas
Filhos de Jacó
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá